Hubermont est un hameau de la commune de La Roche-en-Ardenne (Belgique-province de Luxembourg).
 Hubermont est un hameau de la commune de Sainte-Ode (Belgique-province de Luxembourg).